Fladigrund kan syfta på följande platser:

Finland 

 Fladigrund (vid Björkön, Korsholm), Österbotten, 
 Fladigrund (vid Grönvik, Korsholm), Österbotten,

Se även
Fladagrund
Fladagrundet
Fladagrunden
Flakagrund

Robotskapade Finlandförgreningar